Wołkowatycze (ukr. Вовковатиця) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część wsi Zabłotce.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim